|}
Die Bergensbane ist eine Eisenbahnstrecke in Norwegen. Sie verbindet die Hauptstadt Oslo mit Bergen, der zweitgrößten norwegischen Stadt. Sie ist eine der höchstgelegenen Hauptbahnen Europas und gilt als eine der landschaftlich schönsten Bahnstrecken in Nordeuropa. Die Strecke wird von Tag- und Nachtzügen bedient.

Als Bauprojekt war die Bergensbane zwischen Drammen und Bergen etwa 470 km lang. Der seither durch mehrere Neutrassierungen verkürzte Schienenweg von Oslo nach Bergen ist heute bei Führung über Drammen etwa 505 km lang, bei Führung über Roa rund 471 km. Güterzüge werden meist über Roa geführt, während die Personenzüge über die längere, aber schneller zu befahrende Verbindung via Drammen verkehren. Die Fahrzeit im Personenverkehr beträgt sieben Stunden. Infrastrukturbetreiber der Strecke ist Bane NOR.

Bei einer Umfrage der norwegischen Fachzeitschrift Teknisk Ukeblad () wählten die Leser den Bau dieser Bahn zum fünftgrößten technischen Meisterwerk Norwegens im 20. Jahrhundert.

Streckenverlauf 

Bergensbanen führt über die größte Hochebene Europas, die Hardangervidda. Sie verläuft dabei über eine Strecke von etwa 100 km oberhalb der Baumgrenze. Am ursprünglichen Scheitelpunkt erreichte die Strecke 1.301 m über dem Meer. Seit der Eröffnung des Finsetunnels liegt der höchste Punkt bei 1.237 Metern.

Die Bauarbeiten gestalteten sich entsprechend schwierig. Es mussten insgesamt 182 Tunnel mit einer Gesamtlänge von 73 km und weitere Lawinenschutzbauten errichtet werden, um einen Ganzjahresbetrieb zu ermöglichen. Die Strecke führt außerdem über etwa 300 Brücken. Der längste Tunnel der Strecke, der 1993 erbaute Finsetunnel, ist etwa 10,3 km lang.

Vom Bahnhof Myrdal zweigt die Flåmsbana zum Aurlandsfjord ab. Die in Voss abzweigende und erst 1935 eröffnete Granvinbanen nach Granvin wurde 1985 für den Personen- und 1989 für den Güterverkehr eingestellt. 1991 wurden die Gleise teilweise abgebaut.

Auf der Hardangervidda führt neben der Bahnlinie der Rallarvegen entlang, der für Radtouristen geeignet ist. Von Oslo nach Hønefoss führte die Strecke ursprünglich über Roa und die heutige Roa-Hønefosslinjen (Jevnakerbanen). Der planmäßige Personenverkehr nach Bergen befährt heute die annähernd 24 km längere Route über Drammen.

Oslo–Hønefoss 
 Streckenabschnitt Oslo–Drammen siehe

 Streckenabschnitt Drammen–Hønefoss siehe

Hønefoss–Geilo 
Hønefoss im Tal der Storelva wird nordwestwärts ins Tal der Sogna hinein verlassen, dem an seiner Nordseite bis Sokna gefolgt wird. Um in das Tal des Krøderen zu gelangen, folgt die Bergensbahn dem Rudselva, passiert die Seen Langevannet und Breidvannet sowie den 2,3 Kilometer langen Haverstingtunnelen, der parallel zum Ørgenviktunnelen des Riksvei 7 verläuft. Der Hallingdalselva und das Tal Hallingdal wird weiter nordwestwärts meist in linksseitiger (östlicher bzw. nördlicher) Tallage bergan benutzt, wobei die größeren Ansiedlungen Flå und Nesbyen bedient werden. Bei Svenkerud nördlich von Nesbyen wird die Talseite gewechselt und nach Gol südwestwärts gefahren, wobei der Anstieg bis Geilo steiler wird.

Geilo–Voss (Hardangervidda) 
Hinter Geilo erfolgt die eigentliche Überschreitung der Hardangervidda. Im Tal eines der beiden oberen Zuflüsse des Hallingdalselva, des Usteåne, gelegen, folgt die Bahnstrecke an kleineren Seen entlang bis zum Kulminationspunkt bei Finse, wobei hier der 2,7 Kilometer lange Gråskallentunnel beim Bahnhof Haugastøl die Linienführung verbessert. Nach dem Scheitelbahnhof Finse folgt der über 10 Kilometer lange Finsetunnel, der die ursprüngliche offene Trassenführung in über 1200 Meter Seehöhe ersetzte. Im Høgheller-Abzweig fädelt die Neubaustrecke wieder in die Ursprungstrasse ein, die mit zahlreichen Einhausungen an der Nordflanke des Moldåtals entlang führt, bis sie nach Überbrückung des Flusses und Wechsel auf die südliche Talseite vorbei an den Seen Seltuftvatnet und Reinungavatnet Myrdal und den Abzweig zur Flåmsbana erreicht.

Im mehr als fünf Kilometer langen Gravhals-Tunnel wird das Bergmassiv zum Einzugsgebiet des Vosso unterfahren: Zunächst nutzt die Bahnstrecke, jeweils teils hoch an den nördlichen Talflanken, westwärts die ineinander übergehenden Oberlaufstäler der Uppsetfurche, des Kleielva und des Raundalselva, bis bei Voss das Vangsvatnet erreicht wird.

Voss–Bergen 
Das Vossotal wird ab hier weiter an seiner Nordflanke bis zur Station Bulken genutzt. Bei Bolstadøyri, wo mit dem Bolstadfjord der Atlantik erreicht wird, wechselt die Strecke an die Südflanke Im mehr als acht Kilometer langen, 1987 eröffneten, Trollkona-Tunnel wechselt die Trasse ins untere Bergsdal nach Dale (Vaksdal). Der Tunnel im Bergmassiv war wegen des Ausbaus des Riksvei E16 (Straßenverbindung zwischen Oslo und Bergen) am Bolstadfjord unter Nutzung der Altbaustrecke nötig geworden. Südlich von Dale wird bei Stanghelle der Veafjord, der hier in den Sørfjord (Osterøy) übergeht, erreicht. An seinem Ost- bzw. Südufer führt die Strecke bis Herland an der Osterøy-Brücke entlang. Erwähnenswert ist der sechs Kilometer lange Hananipatunnel zwischen Vaksdal und Trengereid, der 1970 als Linienverbesserung in Betrieb genommen wurde. Nach Herland beginnt der rund 2,2 Kilometer lange Arnanipa-Tunnel, unmittelbar gefolgt vom 7,6 Kilometer lange Ulrikstunnel, mit welchem die frühere, deutlich längere, Streckenführung über Nesttun 1964 aufgegeben werden konnte. Nun ist das Stadtgebiet von Bergen erreicht, die Strecke folgt einem kurzen Teil der Altbaustrecke bis zum Endbahnhof Bergen.

Geschichte

Entstehung 
Vorschläge, Bergen über eine Eisenbahn mit der Hauptstadt zu verbinden, kamen 1870 auf. Zu der Zeit waren von der 1871 eröffneten Bahnverbindung Oslo–Stockholm schon die letzten 60 km in Bau. Seit 9. Juni 1865 gab es eine Konzession für eine Schmalspurbahn von Bergen nach Voss, die Vossebane, die am 20. Mai 1883 in Betrieb ging. Für den Verlauf der neuen Strecke wurden verschiedene Pläne diskutiert. Zu einer Entscheidung kam das Storting, das norwegische Parlament, erst 1894. Neben dem Beschluss zur Umspurung der Vossebane wurde zunächst nur die Teilstrecke von Voss zum Scheitelpunkt am Taugevatn bei Finse festgelegt. Der Rest der Strecke wurde 1898 genehmigt.

Am 11. August 1904 war die Vossebane vollständig von Kapspur auf Normalspur umgebaut und als erster Abschnitt der Bergensbane betriebsbereit.

Die Anlage der Trasse durch das Hochland erforderte großen Aufwand. Tunnel und Einschnitte mussten durch massives Gneisgestein gegraben und gesprengt werden. Für den überwiegend mit Handarbeit vorgenommenen Bau des Tunnels bei Gravhals wurden sechs Jahre benötigt.

Der Abschnitt von Voss nach Myrdal wurde 1906 eröffnet. Die gesamte Strecke wurde am 27. November 1909 für den Personenverkehr freigegeben. König Haakon sagte bei der Eröffnungsfeier, dass Bergensbanen das ingenieurtechnische Meisterwerk Norwegens seiner Generation sei.

Technische Einrichtungen 
Im Verlauf der Strecke wurden für die Behandlung von Lokomotiven folgende technische Einrichtungen erbaut:

Betrieb und Umbauten 
Seit Inbetriebnahme der Bahn wurden mehrfach größere Neutrassierungen vorgenommen, um kurvenreiche Abschnitte zu begradigen oder besonders durch Lawinen und Schneeverwehungen gefährdete Abschnitte zu umgehen.

Zwischen Tunestveit östlich von Arna, Arna und Bergen wurde am 1. August 1964 eine 11,89 km lange Neutrassierung eröffnet, mit dem die bisher 32,64 km lange Streckenführung deutlich verkürzt werden konnte. Der seit 1956 errichtete neue Abschnitt umfasst den 2.190 m langen Arnanipa-Tunnel und den 7.670 m langen Ulrikentunnel durch den Bergener Hausberg Ulriken.
Auf der bisher genutzten längeren Verbindung verblieb lokaler Güterverkehr sowie bis zum 31. Januar 1965 Vorortpersonenverkehr zwischen Nesttun und Bergen. Am 1. März 1980 wurde der mittlere Abschnitt Midtun–Nesttun–Minde stillgelegt. Der östliche Teil der alten Strecke wird zwischen Garnes, Arna und Midtun seit 1994 als Museumsbahn genutzt: die Gamle Vossebane. Das Teilstück zwischen Minde, Kronstad und Bergen wurde für den Güterverkehr genutzt. Es wurde 2019 stillgelegt und teilweise für eine Erweiterung des Bybanen-Netzes verwendet.

Eine weitere Neutrassierung erfolgte 1993 mit dem Ersatz des ursprünglich höchsten Abschnitts der Bergensbane durch den 10,3 km langen Finsetunnel.

Bis 1957 wurden Dampflokomotiven eingesetzt, es folgten Diesellokomotiven. Doch schon wenige Jahre später wurde mit der Elektrifizierung der Strecke begonnen. Seit 1964 ist sie vollständig mit 15 kV und 16 2/3 Hz Wechselstrom elektrifiziert.

Ausbau und Planungen 
Nach dem Brand der hölzernen Schneeschutz-Galerie Hallingskeid am 16. Juni 2011 auf der Bergenbahn sollen alle hölzernen Schneeschutz-Galerien, auch die der Flåmsbana, durch Stahl-Skelett-Bauten ersetzt werden.

Die Strecke soll zwischen 2019 und 2021 mit ETCS Level 2 ausgerüstet werden.

Zweispuriger Ausbau des Abschnittes Bergen–Arna
Das Ausbauprojekt beinhaltet folgende Hauptpunkte:
 Umbau des Bahnhofes Arna mit vier Bahnsteiggleisen
 Neubau eines einspurigen Tunnels direkte neben dem bisherigen Ulrikstunnel (Ulrikstunnelen) mit 7,8 km Länge, der erste Tunnel in Norwegen, der mit Fester Fahrbahn gebaut wird
 Sanierung des alten Tunnels aus dem Jahr 1964
 Endausbau der Doppelspur zwischen Bergen und Fløen mit ERTMS, gesteuert vom Bahnhof Bergen und Kapazitätserweiterung für den Güterbahnhof Nygårdstangen.

Die ersten 765 Meter des 7,8 Kilometer langen neuen Tunnels wurden auf traditionelle Weise gesprengt, da in diesem Bereich ein weiteres Gleis für Zugkreuzungen verlegt wird.  Diese Sprengungen begannen im November 2014. Der Querschnitt dieses Tunnelteils variiert zwischen 144 und 300 Quadratmetern, ansonsten sind es 68 Quadratmeter.

Zusätzlich wurden zwei Tunnel zwischen dem alten und dem neuen Tunnel gesprengt, um Züge zwischen den Tunnelröhren überleiten zu können. Jeder von ihnen ist 150 Meter lang. 16 kleinere Querverbindungen zwischen den Tunneln zu Fluchtwegen und technischen Anlagen wurden zwischen September 2017 und April 2018 gesprengt. Die restlichen sieben Kilometer des neuen Tunnels wurden erstmals in Norwegen ab Januar 2016 mit einer Tunnelbohrmaschine gebohrt. Ab dem Herbst 2019 wurde er mit bahntechnischen Anlagen ausgestattet. Die Anbindung des neuen Tunnels dauerte etwa vier Wochen. Am 11. November 2020 wurde der alte Tunnel gesperrt und mit dem Umbau der Gleise und Weichen begonnen. An diesem Tag war der Bahnhof Arna letztmals mit Personal besetzt.

Der Tunnel wurde am 13. Dezember 2020 in Betrieb genommen, seither wird der Bahnhof Arna ferngesteuert.

Bereits am 21. November 2020 begann die Sanierung des alten Tunnels, der später zusammen mit dem neuen Tunnel die Doppelspur durch den Berg bildet. Auf den ersten 1200 Metern von Arna her wird mit dem Einbau einer neuen Unterkonstruktion und eines neuen Entwässerungssystems ein neuer Wasser- und Frostschutz eingebracht, ebenso auf den ersten 180 Metern des Tunnelendes auf der Seite von Bergen her. Um Platz dafür zu schaffen, muss der Tunnelquerschnitt durch Sprengen verbreitert werden.

Im Rest des 7,6 Kilometer langen Tunnels wird der Wasser- und Frostschutz nur bei Bedarf erneuert. Zudem wird Platz für Ventilatoren und weitere technische Geräte geschaffen.

Die gesamten Arbeiten sollen 2024 abgeschlossen werden.

Verkehr 
Ab 2026 sollen für den Fernverkehr auf dieser Strecke sieben Einheiten der neuen Triebwagenzüge der Baureihe Type 79 zum Einsatz kommen.

Bahnhöfe

Literatur 

 Bjørn Holøs: Bergensbanen. The Bergen Railway. Gyldendal/NSB, Oslo 1991, ISBN 82-05-19349-5 (in englischer und norwegischer Sprache).
 Jan Guillou: Die Brückenbauer. Heyne 2011 (Roman). ISBN 978-3-453-26825-8

Weblinks

Einzelnachweise 

Verkehr (Bergen, Norwegen)
Bahnstrecke in Vestland
Bahnstrecke in Viken
Bahnstrecke in Oslo
Wikipedia:Artikel mit Video